Mikušovce ist der Name folgender Orte in der Slowakei:
 Mikušovce (Ilava), Ortschaft im Okres Ilava, Trenčiansky kraj
 Mikušovce (Lučenec), Ortschaft im Okres Lučenec, Banskobystrický kraj